Isolda – odmiana uprawna gruszy
 Isolda – rodzaj wieloszczetów
 (211) Isolda – planetoida
 MS Isolda – statek

Przypisy